Нижче наведено список телерадіокомпаній, яким УЄФА надала медійні права на трансляцію матчів Чемпіонату Європи з футболу 2012. 

Європейська мовна спілка і Sportfive виступають як агенти, відповідальні за продаж телевізійних прав у Європі і Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Eurosport отримав права на показ матчів із затримкою в 58 країнах.

Телевізійні права

УЄФА

Решта світу

Радіоправа 
Окрім Європейського мовного союзу, якому радіоправа надали в червні 2011, радіоправа також надали таким радіокомпаніям:

Примітки